Asoka  — imperador indiano, da dinastia Máuria que reinou entre 273 e 232 a.C.
Asoka (filme)
Ashoka Empreendedores Sociais

Desambiguações de história